AXR peut faire référence à :
  ;
 AXR, un constructeur de quads ;
 , un projet ancien dont l'objectif était de créer un meilleur standard pour la création de pages Web et d'applications Web.